Анна Ягеллонка — королева Угорщини та Чехії
 Анна Ягеллонка — Велика княгиня Литовська
 Анна Ягеллонка — герцогиня Померанії